Пазлаука или Пазлауга () — топоним Латвии.
 Пазлаука —  левый приток Кухвы.
 Пазлаука —  село () в Балтинавском крае.